Грицюк — украинская фамилия. Известные носители:
 Грицюк, Александр Иосифович (1923—1990) — советский клиницист, врач-терапевт-кардиолог, учёный, педагог, доктор медицинских наук, профессор.
 Грицюк, Анатолий Петрович (род. 1955) — украинский государственный деятель, бывший председатель Волынского областного совета.
 Грицюк, Арсений Сергеевич (род. 2001) — российский хоккеист.
 Грицюк, Виктор Петрович (1949—2009) — российский фотограф, журналист.
 Грицюк, Владилен Григорьевич (1933—2004) — оперный певец (бас); Народный артист Украинской ССР (1978).
 Грицюк, Григорий Владиленович (1955—2000) — украинский оперный певец (баритон).
 Грицюк, Иван Григорьевич (1903—1978) — министр пищевой промышленности УССР, ректор Киевского технологического института пищевой промышленности.
 Грицюк, Николай Демьянович (1922—1976) — советский художник.
 Грицюк, Михаил Якимович (1929—1979) — украинский советский скульптор.
 Грицюк, Сергей Анатольевич (1963—1993) — Герой Российской Федерации.

Составные фамилии 
 Антонов-Грицюк, Николай Иосифович (1893—1939) — контрразведчик, высокопоставленный деятель ВЧК-ОГПУ-НКВД, майор государственной безопасности.